Њу Брајтон има више значења:
 Њу Брајтон (Минесота)
 Њу Брајтон (Пенсилванија)